Старая Таволжанка  — село в Борском районе Самарской области в составе сельского поселения Таволжанка.

География 
Находится у реки Таволжанка на расстоянии примерно 28 километров по прямой на юг от районного центра села Борского.

История
Село был основано в 1770-х годах.

Население 
Постоянное население составляло 316 человек (чуваши 70%, русские 27%) в 2002 году, 306 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Борского района (Самарская область)